Otto navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto il nome di HMS Ardent, mentre altre due sono state ribattezzate con altri nomi durante la costruzione:

 HMS Ardent (1764) – vascello di terza classe da 64 cannoni della classe Ardent varato nel 1764. Venne catturato dai francesi nel 1779 e ricatturato nel 1782 venendo ribattezzato HMS Tiger. Fu venduto nel 1784.
 HMS Ardent (1782) – vascello di terza classe da 64 cannoni varato nel 1782. Venne distrutto in un incendio al largo della Corsica nel 1794.
 HMS Ardent (1796) – vascello di terza classe da 64 cannoni varato nel 1796. Venne utilizzato per il servizio in porto dopo il 1812 e venne demolito nel 1824.
 HMS Ardent (1841) – sloop a pale varato nel 1841 e demolito nel 1865.
 HMS Ardent avrebbe dovuto essere uno sloop, ma venne rinominato Rattler prima del varo avvenuto nel 1843.
 HMS Ardent (1894) – cacciatorpediniere Classe Ardent varato nel 1894 e demolito nel 1911.
 HMS Ardent (1913) – cacciatorpediniere Classe Acasta varato nel 1913 e affondato nella battaglia dello Jutland nel 1916.
 HMS Ardent (H41) – cacciatorpediniere classe A varato nel 1929 e affondato nel 1940.
 HMS Ardent avrebbe dovuto essere un sottomarino classe Amphion ma la costruzione venne cancellata nel 1945.
 HMS Ardent (F184) – fregata Type 21 varata nel 1975 e affondata nel 1982 durante la guerra delle Falkland.